AFAS Circustheater in Scheveningen
 AFAS Live, een concertzaal / evenementenhal in Amsterdam
 AFAS Stadion, voetbalstadion in Alkmaar
 AFAS-stadion Achter de Kazerne, voetbalstadion in Mechelen
 AFAS Software, softwarebedrijf
 AFAS Personal, website die inzicht geeft in privé-bankrekeningen
 Association française pour l'avancement des sciences, Franse wetenschappelijke organisatie